Олимпиада в Кортина д'Ампецо може да се отнася за:
 VI зимни олимпийски игри, отменена поради Втората световна война, през 1944 г.
 IX зимни олимпийски игри, проведени в Кортина д'Ампецо през 1956 г.